A Bolha - banda brasileira de rock formada em 1965
Bubbles (chimpanzé)
Bubbles (jogo eletrônico)
Bubble (filme da Netflix de 2022)
Bubble (programação) - plataforma online de desenvolvimento de aplicações web
"The Bubble" (30 Rock)
Bolha - em inglês, bubble

Desambiguação